Alessandro Raffaele Torlonia (1800-1886), banchiere e industriale, fautore della bonifica del lago del Fucino
 Alessandro Torlonia (1925-2017), banchiere e imprenditore, presidente della Banca del Fucino